Sudiebnik (ros. Судебник) – określenie na kodyfikację prawa w Rosji okresu monarchii stanowej w XV-XVI wieku, a także prawa Kazimierza Jagiellończyka, skodyfikowanego w 1468 roku. Znane są następujące sudiebniki:
 Sudiebnik Iwana III z 1497 roku
 Sudiebnik Iwana IV z 1550 roku
 Sudiebnik Kazimierza IV z 1468 roku

Zobacz też 
 Kodeks

Bibliografia 
 
 Судебник w słownikach języka rosyjskiego.

Sudiebniki